Ромазан, Ромазанов — прізвище

 Ромазан Іван Харитонович — (18 вересня 1935, місто Магнітогорськ, тепер Челябінської області, Росія — 27 липня 1991, місто Магнітогорськ Челябінської області) — радянський державний діяч, генеральний директор Магнітогорського металургійного комбінату Челябінської області.
 Ромазанов Кабдулла Закір'янович — (5 липня 1947, село Булаєвського району, тепер району Магжана Жумабаєва​ Північно-Казахстанської області, Казахстан) — радянський діяч, металург, сталевар.